Il doppio dell'International Women's Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Monica Seles era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Brenda Schultz.

Le finaliste erano Arantxa Sánchez Vicario e Jana Novotná.

Il torneo è stato cancellato per pioggia.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Monica Seles (quarti di finale)
  Jana Novotná (finale)
  Iva Majoli (secondo turno)
  Arantxa Sánchez Vicario (finale)

 Mary Joe Fernández (primo turno) 
 Irina Spîrlea (quarti di finale) 
 Kimberly Po (secondo turno) 
 Brenda Schultz (semifinali)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

International Women's Open 1997